Департамент Росарио  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 1890 км². Население — 1 193 605 человек. Плотность населения — 631,50 чел./км².

Административный центр — Росарио.

География 
Департамент расположен на юго-востоке провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
на востоке — с провинцией Энтре-Риос
на юге — с департаментом Конститусьон
на западе — с департаментом Сан-Лоренсо

Административное деление 

Муниципалитеты
Росарио
Арройо-Секо
Фунес
Гранадеро-Байгоррия
Перес
Вилья-Гобернадор-Гальвес
Коммуны
Асебаль
Альбарельос
Альварес
Альвеар
Арминда

Кармен-дель-Саусе
Коронель-Богадо
Коронель-Домингес
Фигиера
Хенераль-Лагос
Ибарлусеа
Пиньеро
Пуэбло-Эстер
Пуэбло-Муньос
Сольдини
Уранга
Вилья-Амелия
Савалья

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе